Роберт Ли «Боб» Петтит (; родился 12 декабря 1932 года в Батон-Руже, штат Луизиана, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпион НБА в составе «Сент-Луис Хокс». Член Зала славы баскетбола с 1971 года, а также член списка 50 величайших игроков в истории НБА с 1996 года.

Биография 
Чемпион НБА 1958 года, дважды, в 1956 и 1959 годах, признавался самым ценным игроком регулярного сезона в НБА, 11 раз входил в символические сборные по итогам сезона (1955—1964 — первая команда, 1965 — вторая команда), 11 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА, в четырёх матчах признавался лучшим игроком, что является рекордом. Включён в число 50 величайших игроков в истории НБА, в 1971 году был принят в Зал славы баскетбола.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Профиль легенды на официальном сайте НБА 
 Профиль  на сайте Зала славы баскетбола

 

Баскетболисты США
Выпускники Университета штата Луизиана
Игроки «ЛСЮ Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Милуоки Хокс»
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Атланта Хокс»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами